Натуральне число 247
 247 рік до нашої ери
 247 рік нашої ери